Fernando Gómez puede referirse a:

 Fernando Gómez Agudelo (1931-1993), abogado colombiano;
 Fernando Gómez Colomer (1965-), futbolista español;
 Fernando Gómez Esparza (1953-), economista mexicano;
 Fernando Gómez Hernández (1957-), novelista español;
 Fernando Gómez García "El Gallo" (1847-1897), torero español;
 Fernando Gómez Ortega "Gallito Chico" (1884-19??), torero español;
 Fernando Gómez García (1938-2000), profesor español;
 Fernando Gómez Martínez (1965-), futbolista español;
 Fernando Gómez-Mont (1963-), político mexicano.
 Fernando Gómez Redondo, medievalista y crítico literario español.
 Fernando Gómez Castillo (1916-2014), actor venezolano.